Оффуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північ від Парижа, 30 км на південний захід від Ам'єна, 30 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Оффуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Оффуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза